Het toernooi om het wereldkampioenschap dammen 1978/79 werd van 1 t/m 21 oktober 1978 gespeeld in Arco met een herkamp van 11 t/m 16 maart 1979. 
Er werd begonnen met twee groepen van elk 10 deelnemers waaruit in totaal 11 spelers zich plaatsten voor de finale waarvoor Harm Wiersma als titelverdediger al automatisch geplaatst was. 
Ton Sijbrands was aanwezig als secondant van de Nederlandse spelers om zo veel mogelijk Nederlanders naar de finale te loodsen en daarmee het niveau van de finale te verhogen. 

In de finale eindigden Wiersma en Anatoli Gantvarg met 15 punten uit 11 partijen op de eerste plaats. 
Zij speelden in maart 1979 een herkamp van 6 partijen die met 7 - 5 werd gewonnen door Gantwarg die daarmee zijn eerste wereldtitel behaalde.

Resultaten

Groep A

Groep B

Finale

Herkamp

Externe links
 Eindstand groep A met scoretabel
 Eindstand groep B met scoretabel
 Eindstand finale met scoretabel
 Uitslag en scoreverloop herkamp

Wereldkampioenschap dammen
Dammen in Italië
Trente
Dammen in 1978
Dammen in 1979
Sport in Trentino-Zuid-Tirol
Dammen